«Металлу́рг» () — бывший советский и узбекистанский футбольный клуб из города Алмалык Ташкентской области, существовавший в 1966-1988, 2003, 2008-2009 годах.

Домашние матчи проводил на одноимённом стадионе, построенном в 1960 году и вмещающем 11 000 зрителей.

История 

В 1966-1969 годах выступал в классе «Б» чемпионата СССР, с 1970 по 1986 год участвовал на чемпионате Узбекской ССР, а в 1987-1988 годах — во Второй лиге чемпионата СССР.

3 раза (в сезонах-1965/66, 1966/67 и 1967/68) принимал участие в розыгрыше Кубка СССР, выбывая из турнира уже на ранних стадиях.

Также играл в розыгрышах Кубка Узбекской ССР. А в 2003, 2008 и 2009 годах выступал в финальных этапах Второй лиги Узбекистана.

Ссылки 
 Информация на сайте wildstat.ru

См. также 
 АГМК (футбольный клуб)
 Кимёгар (футбольный клуб, Алмалык)

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Узбекистана, прекратившие существование
Футбольные клубы Алмалыка